Der Begriff Olympiahalle bezeichnet eine Halle, die für Olympische Spiele gebaut wurde. Beispiele hierfür sind:

 Olympiahalle Athen
 Olympiahalle Innsbruck
 Olympiahalle Moskau
 Olympiahalle München
 Olympiahalle Zetra